Montefeltro steht für:

 Montefeltro, eine historische Landschaft in den Regionen Emilia-Romagna, Toskana und Marken
 Montefeltro (Adelsgeschlecht), ein mittelalterliches und frühneuzeitliches italienisches Geschlecht

Montefeltro ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Lante Montefeltro della Rovere (1762–1818), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Antonio Lante Montefeltro della Rovere (1737–1817), italienischer Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Federico da Montefeltro (1422–1482), Condottiere der italienischen Renaissance
 Guido I. da Montefeltro (1223–1298), Condottiere im Dienst der Staufer
 Guidantonio da Montefeltro (1378–1443), Graf von Urbino
 Battista da Montefeltro (ca. 1384–1448), Dichterin 
 Guidobaldo I. da Montefeltro (1472–1508), Herzog von Urbino
 Oddantonio da Montefeltro (1426–1444), Herzog von Urbino